В этом списке перечисляются геологические структуры на Ариэле, спутнике Урана. Названия почти всех структур вымышлены или взяты из мифологии.

Долины 
Широкие грабены на Ариэле, отходящие от каньонов называют долинами.

Каньоны

Кратеры

См. также 
 Список геологических структур объектов Солнечной системы
 Спутники Урана

Примечания

Ссылки 
USGS: Ariel Nomenclature

Спутники Урана